Татьяна Ковалёва:
 Ковалёва, Татьяна Владимировна (род. 1942) — советский график, художник, член Союза художников.
 Ковалёва, Татьяна Петровна (1912—1999) — работница советской лёгкой промышленности, Герой Социалистического Труда.